Владислав IV Ваза
 Ласло IV